Het Engelse woord voor woonkamer
 Living (1971), een Nederlandse film geregisseerd door Frans Zwartjes
 Living (2022), een Britse film geregisseerd door Oliver Hermanus